Shax-î Goyje kan syfta på följande platser:

Irak 

 Jabal Kuwayzah, berg, Sulaymaniyya, 
 Silsilat Kuwayzah, bergskedja, Sulaymaniyya, 
 Silsilat Jibāl Kuwayzah, bergskedja, Sulaymaniyya, 

Robotskapade Irakförgreningar